CNGA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 664 амінокислот, а молекулярна маса — 76 048.

Кодований геном білок за функцією належить до іонних каналів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Іонні канали